

Нікітино — присілок, Ардатовський район, Мордовія
 Нікітино — присілок, Верхньосалдинський міський округ, Свердловська область
 Нікітино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Нікітино — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Нікітино — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Нікітино — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Нікітино — присілок, Шадрінський район, Курганська область
 Нікітино — присілок, Щучанський район, Курганська область
 Нікітино — присілок, Ядринський район, Чувашія

Див. також 
 Микитино